Fresney est un toponyme français, forme ancienne de frênaie, issu du latin fraxinetum

Toponymes 
 Fresney, commune française de l'Eure en Normandie.
 Fresney-le-Puceux, commune française du Calvados en Normandie.
 Fresney-le-Vieux, commune française du Calvados en Normandie.
 Saint-Germain-de-Fresney, commune française de l'Eure en Normandie.

Voir aussi